Termin indolaminska 2,3-dioksigenaza ima više značenja.

 Indolamin 2,3-dioksigenaza, enzim
 Indol 2,3-dioksigenaza, enzim